(1904-1984), avocat et homme politique vénézuélien ;
 César Luis González (1919-1943), aviateur américain ;
  (né en 1965), escrimeur espagnol ;
 César González (né en 1968), catcheur mexicain connu sous le nom de ring de Silver King ;
 César González Navas (né en 1980), footballeur espagnol ;
 César Eduardo González (né en 1982), footballeur international vénézuélien.